G 17 steht für:

 eine Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung
 die G17 Plus, eine liberal-konservative Partei in Serbien
 HMS Onslow (G17), britischer Zerstörer

G17